Peters Island ist der Name mehrerer Inseln:

 in Antarktika
 Peters Island (Antarktika)

 in Kanada
 Peters Island (Kanada)

 in den Vereinigten Staaten:
 Peters Island (Alabama)
 Peters Island (Arkansas)
 Peters Island (Louisiana)
 Peters Island (Maine)
 Peters Island (Michigan)
 Peters Island (Mississippi)